Värmlands eller Wermlands nation kan syfta på:

 Wermlands nation, Linköping – en studentnation vid Linköpings universitet
 Wermlands nation, Lund – en studentnation vid Lunds universitet
 Värmlands nation, Uppsala – en studentnation vid Uppsala universitet